Кабала — (від араб. угода, зобов'язання):

Значення 
 У феодальній Московії 14-18 ст. боргове зобов'язання, що з 16 ст. укладали в письмовій формі. Кабалу холопів можна було продавати, успадковувати, віддавати у посаг тощо.
 У переносному розумінні — гніт, тяжка залежність.
 У юдаїзмі кабала (вчення) — знання про будову людини та світу.

Населені пункти 

 Кабала (Кабалака, Кабалак) ( / Կապաղակ;  , азерб. — Qəbələ) — стародавнє місто і столиця Албанії Кавказької (до VI століття), великий торговий центр до XV століття.
 Кабала () — село в Естонії, у волості Тюрі повіту Ярвамаа.

Джерела та література 
 В. Ф. Смолянюк. Кабала  //

Посилання 
 Кабала  //

Примітки